Кочешков — фамилия.

Известные носители 
 Кочешков, Евгений Николаевич (1953—2001) — российский и советский военный деятель.
 Кочешков, Ксенофонт Александрович (1894—1978) — советский химик-органик, академик АН СССР (1968). Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.